Andrej Pavlovitsj Petrov, Russisch componist
 Andrej Aleksejevitsj Petrov, Russisch acteur
 Andrej Petrov (atleet), Oezbeeks atleet